Let Love In – album di Nick Cave and the Bad Seeds del 1994
 Let Love In – album dei Goo Goo Dolls del 2006